Ardabili ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Mohaved Ardabili (* 1940), iranischer Ringer
 Safi ad-Din Ardabili (1252–1334), iranischer Geistlicher